Пюже́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 55 км на північ від Марселя, 45 км на південний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 284 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 691,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки

Посилання 

 Пюже на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Воклюз